Прага-запад () — один из 12 районов Среднечешского края Чешской Республики. Административный центр — город Прага (в состав района не входит). Площадь района — 580,63 км², население составляет 114 912 человека. В районе насчитывается 79 муниципалитета, из которых 9 — города.

География 
Район расположен в центральной части края. Граничит с на востоке непосредственно с Прагой, а также в районом Прага-восток. Также граничит с районами Бенешов и Пршибрам на юге, Бероун и Кладно на западе и Мельник — на севере.

Города и население 
Данные на 2009 год:

Средняя плотность — 198 чел./км²; 31,63 % населения живёт в городах.

Города 
Данные на 2009 год:

Населенные пункты

Ссылки 
 Данные МВД ЧР

Районы Среднечешского края